

Sigle 
 Neuro-linguistic programming – Programmazione neurolinguistica
 Natural Language Processing – Elaborazione del linguaggio naturale
Natural Law Party – partito politico trasnazionale, già attivo anche in Italia come Partito della Legge Naturale

Codici 
 NLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nelspruit (Sudafrica)

Musica 
 N.L.P – album di Kool Savas del 2001